Rune Larsson (1924–2016) olimpiai bronzérmes svéd atléta, gátfutó
 Rune Larsson (1952) svéd nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Rune Larsson (1956) svéd ultramaratoni futó, motivációs edző